Hairer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Hairer (* 1949), österreichischer Mathematiker
 Martin Hairer (* 1975), österreichischer Mathematiker